No Need to Argue () — второй студийный альбом группы The Cranberries, вышел 3 октября 1994 года. Продюсер — Стивен Стрит. Наиболее успешный альбом группы, проданный тиражом около 17 млн копий. Содержит самый известный сингл ирландского коллектива — Zombie.

Список композиций 

Переиздание
Альбом был переиздан в 2002 году под названием No Need to Argue (The Complete Sessions 1994—1995). В переиздание вошли дополнительные композиции, а также B-side с синглов песен альбома:

Оценки

Чарты и сертификация

Примечания 

Альбомы The Cranberries
Альбомы Island Records
Альбомы, спродюсированные Стивеном Стритом
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums